

Geografia

Szwajcaria 
 Gais – gmina w kantonie Appenzell Ausserrhoden

Włochy 
 Gais – miejscowość

Osoby 
 Don Gais – amerykański pianista

Inne 
 GAIS – szwedzki klub piłki nożnej

Zobacz też 
 Geis